James Thomson (1700-1748), Schots dichter
 James Thomson (1834-1882), Schots dichter, ook wel aangeduid als B.V.
 James Thomson (sporter), Amerikaanse boccia speler
 James Thomson (entomoloog), Amerikaanse entomoloog, gespecialiseerd in Coleoptera.